Dagbladet kan syfta på:

Dagbladet (dansk tidning)
Dagbladet (norsk tidning) – en norsk dagstidning
Dagbladet Nya Samhället – en tidigare socialdemokratisk morgontidning i Sundsvall
Nya Dagbladet – svensk TV-serie från 1985
Nya Dagbladet (svensk tidning) – onlinetidning som drivs av representanter för numera nedlagda Nationaldemokraternas styrelse och ofta refererar pseudovetenskap